Лижие JS41 е болид от Формула 1 създаден от Лижие за сезон 1995. Номер 26 е взет от французина Оливие Панис а номер 25 е взет от Агури Сузуки който по-късно е заменен от Мартин Брандъл. Тест-пилот на отбора е Франк Лагорс. Двигателите са Муген-Хонда MF-301 3.0 V10. Екипа е със своите спонсори Житанс и френската горивна компания Елф.

Шасито JS41 е точно копие на болида B195 от отбора на Бенетон.

Болиди от Формула 1